Ярослав Томович Геляс (4 декабря 1916, с. Терпиловка — 6 октября 1992, Львов) — советский актёр. Народный артист Украинской ССР.

Биография 
Родился в 1916 году на Тернопольшине, в селе Терпиловка тогда Волынской губернии Российской империи. О его ранних годах почти ничего не известно, некоторое время работал актёром и помощником бродячего театра. под руководством режиссёра Иосифа Стадника.

В 1939—1941 годах — актёр Всеукраинского театра Красной Армии.

В 1944—1949 годах — актёр Львовского ТЮЗа.

В 1948 году окончил Львовскую консерваторию.

В 1949—1957 годах — актёр Харьковского драмтеатра им. Т. Г. Шевченко.

В 1958—1960 годах работал во Львове в Украинском драмтеатре им. Марии Заньковецкой.

В 1963—1974 годах — главный режиссёр Тернопольского украинского драматического театра им. Т. Г. Шевченко.

В 1964 году удостоен звания Народный артист Украинской ССР.

В 1974—1992 годах — главный режиссёр Закарпатского областного украинского музыкально-драматического театра.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», грамотой Президиума Верховного Совета УССР.

Умер в 1992 года во Львове, похоронен на Лычаковском кладбище.

Фильмография 
 1954 — Над Черемошем — Николай Сенчук
 1956 — Иван Франко — Михайло Павлык
 1957 — Правда — А. Ф. Керенский
 1959 — Олекса Довбуш — Штефан
 1968 — Ошибка Оноре де Бальзака — Кароль Ганский, полковник
 1969 — Дума о Британке — эпизод
 1970 — Семья Коцюбинских — Иван Франко
 1970 — Чёртова дюжина — Нилов, комендант
 1972 — Всадники — ''майор на ипподроме

Литература 
 Геляс Ярослав Томович // Митці України: енциклопедичний довідник / А. Кудрицкiи. — Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1992. — 846 с. — с. 53
 Геляс Ярослав Томович // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. — Т. 2: Г—З / Редкол.: М. Г. Жулинський та ін. — Київ, 2012. — с. 58.

Выпускники Львовской музыкальной академии им. Н. Лысенко
Персоналии:Харьковский театр имени Т. Шевченко
Персоналии:Тернопольский областной украинский драматический театр имени Т. Шевченко
Похороненные на Лычаковском кладбище